L'Electronic Entertainment Expo 2017, communément appelé E3 2017, est la  édition d'un salon consacré exclusivement aux jeux vidéo organisé par l'Entertainment Software Association. L'événement se déroule au palais des congrès de Los Angeles (Californie), du 13 au .

Conférences des éditeurs

Electronic Arts 

Electronic Arts présente sa conférence le  à  PDT (UTC−7). Y sont présentées les nouvelles fonctionnalités de Madden NFL 18, de NBA Live 18, de FIFA 18, du nouveau Need for Speed Payback et les détails du multijoueur de Star Wars Battlefront .

Deux nouvelles licences ont été présentées :
 A Way Out de Hazelight, le studio fondé par Josef Fares, qui a aussi créé Brothers: A Tale of Two Sons
 Anthem, le nouveau jeu de BioWare.

EA annonce également continuer le programme EA Originals, présenté lors de l’E3 2016 et supportant les studios indépendants de jeux vidéo.

Microsoft 

Microsoft présente sa conférence le  à  PDT (UTC−7) au Galen Center. La conférence est diffusée en 4K sur .

Microsoft révèle officiellement la Xbox One X (annoncée lors de l’E3 2016 sous son nom de code « Project Scorpio »). 42 jeux sont présentés, dont 20 titres en exclusivité sur Xbox One. Parmi ces jeux, on peut citer Crackdown 3, Forza Motorsport 7, Ori and the Will of the Wisps, Sea of Thieves et State of Decay 2. Du côté de Mojang, Minecraft est annoncé en 4K. Lors de la présentation de Forza Motorsport 7, Microsoft annonce un partenariat avec Porsche pour la série vidéo-ludique, et dévoile sur scène la nouvelle Porsche 911 GT2 RS.

Microsoft annonce également que le programme de rétro-compatibilité s’élargit aux jeux Xbox (première du nom).

Bethesda 
Bethesda présente sa conférence le  à  PDT (UTC−7).

Devolver Digital 
Devolver Digital présente sa conférence le  à  PDT (UTC−7).

Cette conférence se distingue des autres par le fait qu'il s'agit d'une parodie des conférences habituelles.

PC Gaming Show 
Le PC Gaming Show présente sa conférence le  à  PDT (UTC−7).

Ubisoft 

Ubisoft présente sa conférence le  à  PDT (UTC−7).

Les suites de plusieurs séries sont présentées : Assassin's Creed Origins, Far Cry 5, Just Dance 2018 et The Crew 2. Une nouvelle bande-annonce de Beyond Good and Evil 2 est dévoilée.

Les nouveaux jeux présentés sont : Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle en collaboration avec Nintendo, Skull and Bones, Starlink: Battle for Atlas et Steep: Road to the Olympics.

Sony 

Sony présente sa conférence le  à  PDT (UTC−7) au Shrine Auditorium.

La présentation est axée sur les titres de Sony tels que God of War, Days Gone, Uncharted: The Lost Legacy, Gran Turismo Sport, Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds et Spider-Man. D’autres jeux pour PlayStation VR sont annoncés : , Star Child, Bravo Team et Moss. Un remake de Shadow of the Colossus originellement sur PlayStation 2 est annoncé. Sony présente également les jeux tiers Monster Hunter: World et Marvel vs. Capcom: Infinite de Capcom, ainsi que Destiny 2 et Call of Duty: WWII d’Activision.

Nintendo 
Nintendo diffuse le  à  PDT (UTC−7) une présentation pré-enregistrée. Celle-ci contient de nouvelles bandes-annonces des jeux Fire Emblem Warriors, Super Mario Odyssey et Xenoblade Chronicles 2, ainsi que pour l’annonce des nouveaux jeux Yoshi et Kirby Star Allies (alors annoncés sans titre). Nintendo annonce également que Metroid Prime 4 et un nouveau jeu  Pokémon sont en développement pour Switch, et que Rocket League sera adapté sur Switch avec la prise en charge du multijoueur multi-plateforme avec le PC et d’autres consoles.

Après la diffusion, Nintendo dévoile les remakes pour Nintendo 3DS de Metroid II: Return of Samus (intitulé Metroid: Samus Returns) et de Mario & Luigi: Superstar Saga (intitulé ).

Le lendemain, Nintendo dévoile Sushi Striker: The Way of Sushido pour Nintendo 3DS.

Jeux notables présents lors de l'E3 2017 

Bethesda
 Doom VFR (PC, PS4), un portage VR de Doom (jeu vidéo, 2016).
 Fallout 4 VR (PC), un portage VR de Fallout 4.
 The Evil Within 2 (PC, PS4, Xbox One).
 Wolfenstein II: The New Colossus (PC, PS4, Xbox One).

Deep Silver
 Metro: Exodus (PC, PS4, Xbox One).

Electronic Arts
 Anthem (PC, PS4, Xbox One).
 A Way Out (PC, PS4, Xbox One).
 FIFA 18 (PC, PS4, Xbox One).
 Need for Speed Payback (PC, PS4, Xbox One).
 Star Wars: Battlefront II (PC, PS4, Xbox One).

Square Enix
 Life Is Strange: Before the Storm

Notes et références

Lien externe 
 

Electronic Entertainment Expo
2017 en Californie
2017 en jeu vidéo
Juin 2017 aux États-Unis